Die 8. Handball-Europameisterschaft der Frauen  fand vom 2. bis zum 14. Dezember 2008 in Mazedonien statt. Den Titel konnte sich zum dritten Mal in Folge das Team aus Norwegen sichern, das sich im Finale deutlich gegen die spanische Mannschaft durchsetzte. Deutschland belegte am Ende den vierten Platz, Österreich wurde Fünfzehnter.

Teilnehmer

Austragungsorte 

Die Spiele der Europameisterschaft wurden in der mazedonischen Hauptstadt Skopje und der am gleichnamigen See gelegenen Stadt Ohrid ausgetragen.

 Skopje – Sportski centar Boris Trajkovski (8.000 Plätze)
 Ohrid – Biljanini-Izvori-Sporthalle (3.500 Plätze)

Vorrunde 
Die insgesamt 16 Teams wurden in 4 Gruppen mit jeweils 4 Teams eingeteilt. Innerhalb der einzelnen Gruppen spielte jede Mannschaft einmal gegen jede andere Mannschaft. Die ersten drei jeder Gruppe erreichten anschließend die Hauptrunde.

Gruppe A 
Die Gruppe A spielte in Skopje.

Gruppe B 
Die Spiele der Gruppe B fanden in Ohrid statt.

Gruppe C 
Alle Spiele der Gruppe C wurden in Ohrid ausgetragen.

Gruppe D 
Die Gruppe D trug ihre Spiele in Skopje aus.

Hauptrunde 
Aus den zwölf Teams aus der Vorrunde wurden zwei Gruppen gebildet. In der Gruppe I spielten die ersten Drei der Gruppen A und B, in der Gruppe II die ersten Drei der Gruppen C und D. Es wurden die Punkte aus der Vorrunde übernommen, die gegen die übrigen Mannschaften erzielt wurden, die ebenfalls die Hauptrunde erreicht haben. Die beiden Erst- und Zweitplatzierten der Gruppen rückten ins Halbfinale vor. Die Dritten der beiden Gruppen spielten den 5. Platz aus.

Gruppe I 
Die Spiele der Gruppe I wurden in Ohrid ausgetragen.

Gruppe II 
Die Spiele der Gruppe II fanden in Skopje statt.

Finalrunde 
Alle Spiele der Finalrunde fanden in Skopje statt.

Spiel um Platz 5

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Torschützinnenliste

Allstar-Team

Endstand

Weblinks 
 Offizielle Webseite der EHF Euro 2008

Europameisterschaft Frauen
2008
Europameisterschaft Frauen 2008